Shine () — многозначное слово.

В кинематографе 
 Блеск () — австралийский фильм-драма 1996 года о пианисте Дэвиде Хельфготте.

В музыке 
 «Shine» — песня британской регги-группы Aswad.
 «Shine» — песня российского дуэта Сёстры Толмачёвы, представлявшая Россию на Евровидении 2014.
 Shine — четвёртый альбом немецкой группы Disbelief.
 Shine — четвёртый студийный альбом австрийской симфо-пауэр-метал-группы Edenbridge.
 Shine — четвёртый студийный альбом шведской певицы Анни-Фрид Люнгстад.
 Shine — дебютный альбом шведской певицы Анетт Ользон.
 Shine — девятый студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса.
 Shine — дебютный мини-альбом американской рок-группы Mother Love Bone.
 «Shine» — песня, с которой De Toppers представляли Нидерланды на конкурсе «Евровидение-2009».
 «Shine» — песня в исполнении австрийской певицы Наталии Келли.
 Shine On Brightly — второй студийный альбом британской прогрессив рок-группы Procol Harum.
 «Shine On You Crazy Diamond» — композиция английской прог-рок группы Pink Floyd.
 «Shine» — песня британской поп группы Take That.
 «Shine» — пятый студийный альбом американского рэпера Wale.

См. также 
 Блеск (значения)
 Сияние